Las siglas CBN puede referirse a:

 Cannabinol, compuesto químico.
 Central Brasileira de Noticias, radio brasileña.
Cervecería Boliviana Nacional, cervecera boliviana fundada en 1877.
 Christian Broadcasting Network, cadena de televisión estadounidense fundada en 1961 por el telepredicador Pat Robertson.